Leuca bzw. Leuka (griechisch ) bezeichnet:

 Santa Maria di Leuca, eine Stadt in Apulien
 Leuca (Rumänien), ein Fluss in Rumänien, Nebenfluss des Râşnoava
 ein altes Längenmaß, siehe Leuge
 in der Antike:
 ein Fluss in Britannien, der heutige Loughor in Wales
 Leuka ore, die „weißen Berge“ im Westen von Kreta, siehe Lefka Ori
 Leuca (Karien), ein Kap an der Küste von Karien, gegenüber der Insel Kos, westlich von Akyarlar in der Türkei

Leuca ist der Familienname von
 Petru Leuca (* 1990), moldawischer Fußballspieler